Primeira Liga (2015/2016) – 82. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Portugalii. Liga liczyła 18 zespołów. 16 z nich utrzymało się dzięki pozycji zajętej w poprzednim sezonie, a dwie ostatnie spadły do niższej klasy rozgrywkowej. Rozgrywki rozpoczęto 14 sierpnia 2014 roku, a zakończono 25 maja 2015. Tytuł mistrzowski obroniła drużyna , który zdobył tytuł po raz 35. w historii co jest rekordem w portugalskiej lidze.

Drużyny

Uczestnicy poprzedniej edycji 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (17.) oraz  (18.).

Stadiony i miasta

Podsumowanie sezonu

Tabela

Miejsca po kolejkach

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2015 w Portugalii
2016 w Portugalii